Петен може да се отнася до:

 Анри Филип Петен - френски маршал и политик.
 Петен – департамент в Гватемала.